Die Amtshauptmannschaft Oelsnitz war ein Verwaltungsbezirk im Königreich Sachsen und im späteren Freistaat Sachsen. Ihr Gebiet gehört heute zum Vogtlandkreis in Sachsen. Von 1939 bis 1952 hieß der Verwaltungsbezirk Landkreis Oelsnitz.

Geschichte 

Mit Wirkung vom 15. Oktober 1874 wurden im Königreich Sachsen im Rahmen einer umfassenden Verwaltungsreform neue Kreishauptmannschaften und Amtshauptmannschaften eingerichtet. Aus den Gerichtsamtsbezirken Adorf, Markneukirchen und Oelsnitz, die zuvor zur Amtshauptmannschaft Plauen in der Kreishauptmannschaft Zwickau gehört hatten, wurde die Amtshauptmannschaft Oelsnitz gebildet. Die sächsischen Amtshauptmannschaften waren hinsichtlich ihrer Funktion und Größe vergleichbar mit einem Landkreis.

1939 wurde die Amtshauptmannschaft Oelsnitz in Landkreis Oelsnitz umbenannt. Dieser Landkreis bestand noch bis zur Gebietsreform von 1952 in der DDR fort und wurde dann in verändertem Zuschnitt in den neuen Kreis Oelsnitz überführt, der dem Bezirk Karl-Marx-Stadt zugeordnet wurde.

Amtshauptleute und Landräte 
 1874–1879: Ottomar Friedrich August von Petrikowsky
 1879–1882: Hans Rudolf Gottlob Hugo Freiherr von Kalitsch
 1882–1883: Karl Heinrich Moritz Waentig
 1883–1889: Reinhold Ludwig Haberkorn
 1889–1893: Curt Ludwig Franz von Burgsdorff
 1893–1899: Heinrich Otto Ayrer
 1899–1905: Hermann Walter Junck
 1905–1913: Karl Hugo Franz Egon von Bose
 1913–1919: Franz Klemens Bernhard Schulze
 1919–1928: Kurt Karl Adolf Freiherr von Wirsing
…
 1931: Böhme
 1931–1932: Hans Heinrich von Zezschwitz
 1932–1933: geplante Auflösung (Leitung durch die Amtshauptmannschaft Plauen) 
 1933–1945: Georg Kurt Clauß

Einwohnerentwicklung

Gemeinden 
Gemeinden der Amtshauptmannschaft Oelsnitz mit mehr als 2.000 Einwohnern (Stand 1939):

Literatur 
 Thomas Klein: Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945. Reihe B: Mitteldeutschland. Band. 14: Sachsen. Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg/Lahn 1982, ISBN 3-87969-129-0, S. 397–399.

Weblinks 

 Gemeindeverzeichnis 1900/1910

Einzelnachweise 

Oelsnitz
Ehemalige Verwaltungseinheit (Vogtlandkreis)
Gegründet 1874